Бульва́р Пу́шкіна — назва бульварів у населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.



Сучасні вулиці 
 Бульвар Пушкіна — бульвар у Донецьку

Колишні назви 
 Бульвар Пушкіна — колишня назва бульвару Українського Відродження у Кременчузі

Див. також 
 Вулиця Пушкіна
 Пушкінська вулиця
 Проспект Пушкіна
 Провулок Пушкіна